Frohnau kan syfta på:

 Frohnau, Berlin – stadsdelen Berlin-Frohnau i stadsdelsområdet Reinickendorf i Berlin, Tyskland
 Frohnau, Annaberg-Buchholz – en stadsdel i Annaberg-Buchholz, Erzgebirgskreis, Sachsen, Tyskland
 Frohnau – det tyska namnet för orten Vranov u Mnichova i Mnichovs kommun, Okres Domažlice, Plzeň-regionen, Tjeckien
 Frohnau – det tyska namnet för ödebyn Vranov i Rovná u Sokolova, Tjeckien